Рядовичі — категорія залежного населення в Київській Русі

Рядовичі — присілок, Сорокинський район, Тюменська область
 Рядовичі — присілок, Шабликінський район, Орловська область